Жак де Крой (; 1562 — 4 февраля 1612), сеньор де Ферьер, 5-й маркиз де Фальсес — испанский придворный, капитан королевской гвардии и дворянин Палаты короля.

Биография 

Третий сын Жака III де Кроя, сеньора де Сампи, и Иоланды де Ланнуа, дамы де Молембе и Сольр.

Детство и юность провел в Нидерландах, где его наставником и учителем был Жан Барбе, каноник из Турне.

Поступив на военную службу, был капитаном шеволежеров и участвовал в кампаниях Алессандро Фарнезе против Турне, Гента, Антверпена и Слёйса.

Дружба, которую Жак и его брат Филипп поддерживали с Фарнезе, позволила им стать кандидатами на посты капитана и лейтенанта Гвардии королевских лучников (Guardia de Archeros de Corps), когда из Мадрида наместника Нидерландов попросили кого-нибудь порекомендовать.

Пост капитана лучников был вакантным с 1568 года, со времени казни графа ван Хорна. Исполняющие обязанности капитана не справлялись с командованием, и подразделение утрачивало былой престиж.

В начале 1588 года братья прибыли ко двору. Жак участвовал в разработке ордонанса 1589 года, вводившего новые правила для гвардии, а в 1596 году сменил Филиппа, отозванного на родину, на посту капитана. В том же году он женился на внучке Гастона де Перальты и принял титул маркиза де Фальсес. Этот брак принес ему огромные экономические выгоды и большое влияние, особенно в Наварре, как главному камергеру правителей этого королевства.

Командование королевскими лучниками Жак начал с публикации частичных инструкций от 14 февраля 1597 и 4 января 1598, продолжая тем самым нормативную деятельность, начатую его братом. Маркиз де Фальсес был единственным из трех капитанов гвардейских подразделений, которого не сменили после возвышения герцога Лермы. При этом он пользовался меньшим доверием, чем командиры Немецкой и Испанской гвардии, и в отличие от них его полномочия при Филиппе III не были увеличены.

Во время своего капитанства он несколько раз ездил в отпуск в Нидерланды, как в 1603 году, для улаживания имущественных вопросов, но большую часть времени находился в Мадриде. Его многочисленные земельные владения требовали внимания, и начиная с 1613 года маркиз просил заменить его на посту племянником Жаном де Кроем, графом де Сольр. Сменили его только в 1623 году, когда маркиз де Фальсес начал разработку новых указов, которые были обнародованы в 1626 году.

Выйдя в отставку, он переехал в свои наваррские владения. Умер в Мадриде в 1639 году во время одной из поездок для урегулирования своих дел при дворе.

Семья 

Жена (28.02.1596, Леганес): Ана Мария Каррильо де Перальта-и-Веласко (1578—5.12.1640), 5-я маркиза де Фальсес, графиня де Сантистебан де Лерин, дочь Антонио де Перальты, маркиза де Фальсес, и Аны де Кампос

Дети:

 Диего Антонио Фелисио де Крой де Перальта (4.02.1618—8.09.1682), маркиз де Фальсес и де Мондехар. Жена: Мария Уртадо де Мендоса, графиня де Тендилья, дочь Иньиго де Мендосы, маркиза де Мондехар, и Аны Кабрера де Варгас

Литература 

 , p. 661 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 64—65 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
  
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 586—587

Ссылки 

 

Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Дом де Крой